Fuego puede referirse a:

 Fuego, calor y luz producidos por la combustión.
 Fuego, uno de los elementos de la antigüedad.
 Fuego, volcán en Guatemala.
 Fuego, unidad habitual para los censos de población hasta el siglo XVIII. 
 Fuego de San Antonio, una forma de llamar al herpes zóster.
 Fuego de San Telmo, fenómeno físico.
 Fuego fatuo, fenómeno físico.
 Renault Fuego, modelo de coche.

Armas 
 Fuego amigo, en la jerga militar, disparos provenientes del propio bando.
 Fuego contra-batería, un tipo de misión de fuego de artillería en el cual el objetivo es localizar y neutralizar a la artillería enemiga.
 Fuego griego, nombre usado para una histórica arma de guerra.
 Arma de fuego, dispositivo destinado a propulsar uno o múltiples proyectiles.
 ¡Fuego!, orden para disparar (previamente se suele decir ¡Preparen! y ¡Apunten!).

Obras artísticas

Cinematográficas y televisivas 
Fuego, película de Deepa Mehta sobre el amor de dos mujeres.
Fuego, película de Argentina dirigida por Armando Bo estrenada en 1971.
Fuego, película de 2010 de Guillermo Arriaga.
 Fuego Control, término ficticio utilizado en el universo ficticio de la serie animada de televisión Avatar: La Leyenda de Aang.
 Fuego de juventud, película de 1944 basada en la novela homónima de Enid Bagnold, publicada en 1935;
Fuego en el cuerpo, una película de Lawrence Kasdan de 1981.
Fuego en la sangre, telenovela mexicana.

Historietísticas 
 Fuegos, historieta creada por Lorenzo Mattotti en 1986.
 Fuego (Beatriz DaCosta), personaje ficticio de origen brasileño en los cómics de la editorial DC Comics.

Literatura 
 Fuego, Segunda novela de ficción y fantasía de Kristin Cashore.
 Fuego (novela de Joe Hill)
 El Fuego, novela de Katherine Neville, secuela de El Ocho.

Música 
Álbumes
 Fuego (álbum de Belinda)
 Fuego (álbum de Kumbia Kings) (2004)
 Fuego (álbum de La Secta) (2008)
 Fuego (álbum de Menudo) (1981)
 Fuego (álbum de Ñu) (1983)

Canciones
 Fuego (canción de Bond) (2002)
 Fuego (canción de The Cheetah Girls) (2007)
 Fuego (canción de Bomba Estéreo) (2016) 
 Fuego (canción de Eleni Foureira) (2018)
 Fuego de Pasión, canción incluida en el año 1994 en el primer álbum de Mónica Naranjo.
 Fuego contra fuego, canción incluida en el año 1991 en el primer álbum de Ricky Martin.
 Pegando fuego, éxito musical de Las Chicas del Can (1986).

Personas 
 Fuego, rapero y compositor.
 Luz del Fuego: seudónimo de la artista Dora Vivacqua (1917-1967)